Девятый чемпионат Молодёжной хоккейной лиги начался 2 сентября 2017 года и завершился 24 апреля 2018 года. Победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Харламова стал «Локо».

Межсезонье

Кубок мира среди молодёжных команд

Участники соревнований

Клубы 
{| class="wikitable"
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Город
! style="background:white; text-align:center; width:23%" | Арена (вместимость)
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | Основан
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | в МХЛ
! style="background:white; text-align:center; width:12%" | Партнёрская команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Главный тренер
|-
! style="background:navy; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Западная конференция
|-style="background: #ffffff;"
|-
| Алмаз
|  Череповец| Ледовый дворец (6 064)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Северсталь
| Евгений Ставровский
|-
| Амурские тигры|  Хабаровск
| Платинум Арена (7 100)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Амур
| Юрий Фимин
|-
| Атланты |  Мытищи
| Арена Мытищи (7 000)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | 
| Владимир Потапов
|-
| Капитан|   Ступино
| ЛДС им. В.М. Боброва (1 800)
| align=center | 1999
| align=center | 2011
| align=center | ХК Сочи
| Дмитрий Гоголев
|-
| Красная армия|  Москва
| ЛДС ЦСКА (5 600)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | ЦСКА
| Ринат Хасанов
|-
| Крылья Советов|  Москва
| УДС Крылья Советов (5 500)
| align=center | 1947
| align=center | 2016
| align=center | Спартак
| Юрий Страхов
|-
| Куньлунь РС Юниор|  Пекин
| ЦС Вольво (Рига, Латвия) (1 300)
| align=center | 2017
| align=center | 2017
| align=center | Куньлунь Ред Стар
| Александр Барков
|-
| Локо|  Ярославль
| СК ХК Локомотив (1 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Локомотив
| Дмитрий Красоткин
|-
| МХК Динамо М|  Москва
| Арена Балашиха (5 525)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Динамо М
| Анатолий Антипов
|-
| МХК Динамо СПб|  Санкт-Петербург
| СК Юбилейный (малая арена) (1 700)
| align=center | 2013
| align=center | 2013
| align=center | Динамо СПб (ВХЛ)
| Сергей Орешкин
|-
| МХК Спартак|  Москва
| ВТБ Ледовый дворец (малая арена) (2 700)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Спартак
| Владимир Тюриков
|-
| Русские витязи|  Чехов
| ЛХЦ Витязь (3 300)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Витязь
| Лев Бердичевский
|-
| СКА-1946|  Санкт-Петербург
| СК Хоккейный город (1 528)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | СКА
| Михаил Милёхин
|-
| СКА-Серебряные львы|  Санкт-Петербург
| СК Юбилейный (малая арена) (1 700)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | СКА
| Сергей Яровой
|-
| Тайфун|  Уссурийск
| СОК Ледовая арена (954)
| align=center | 2016
| align=center | 2016
| align=center | Адмирал
| Игорь Александров
|-
| ХК Рига|  Рига
| Inbox.lv (2 000)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Динамо Р
| Роналдс Озолиньш
|-
| Чайка|  Нижний Новгород
| ДС им. В.С. Коноваленко (4 200)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Торпедо
| Вячеслав Рьянов
|-
! style="background:red; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Восточная конференция
|-style="background: #ffffff;"
|-
| Авто|  Екатеринбург
| КРК Уралец (5 570)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Автомобилист
| Виталий Соловьёв
|-
| Алтай У-К|  Усть-Каменогорск
| ДС им. Бориса Александрова (4 400)
| align=center | 2015
| align=center | 2016
| align=center | Торпедо У-К (ВХЛ)
| Виктор Богатырёв
|-
| Белые медведи|  Челябинск
| Арена Трактор (7 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Трактор
| Максим Смельницкий
|-
| Ирбис|  Казань
| Татнефть Арена (9 300)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Ак Барс
| Андрей Макаров
|-
| Кузнецкие медведи|  Новокузнецк
| ДС Кузнецких Металлургов (7 533)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Нк (ВХЛ)
| Александр Китов
|-
| Ладья|  Тольятти
| Лада-Арена (6 100)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Лада
| Алексей Алексеев
|-
| Мамонты Югры|  Ханты-Мансийск
| Ледовый дворец спорта (2 000)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Югра
| Дмитрий Бурлуцкий
|-
| Омские ястребы|  Омск
| Арена Омск (10 318)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Авангард
| Юрий Панов
|-
| Реактор|  Нижнекамск
| Нефтехим Арена (6 000)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Нефтехимик
| Вячеслав Касаткин
|-
| Сарматы|  Оренбург
| ЛД Звёздный (2 500)
| align=center | 2015
| align=center | 2015
| align=center | Южный Урал (ВХЛ)
| Олег Савчук
|-
| Сибирские снайперы|  Новосибирск
| ЛДС Сибирь (7 400)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Сибирь
| Ярослав Люзенков
|-
| Снежные барсы|  Астана
| Барыс Арена (11 626)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Барыс
| Сергей Старыгин
|-
| Спутник Ал|  Альметьевск
| ДС Юбилейный (2 200)
| align=center | 2011
| align=center | 2016
| align=center | Нефтяник Ал (ВХЛ)
| Эдуард Дмитриев
|-
| Стальные лисы|  Магнитогорск
| Арена Металлург (7 700)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Мг
| Дмитрий Стулов
|-
| Толпар|  Уфа
| ДС Салават Юлаев (3 501)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Салават Юлаев
| Алик Гареев
|-
| Тюменский легион|  Тюмень
| Дворец спорта (3 346)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Рубин (ВХЛ)
| Владимир Гусев
|-
|}

 Регулярный чемпионат 
 Турнирная таблица 

Примечание
 '' М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, О — очковЖирным''' шрифтом выделены команды, вышедшие в плей-офф.

Статистика игроков

Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).

Кубок Вызова 
Кубок вызова МХЛ 2018 прошёл в Астане 10-11 января.

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МХЛ
 Календарь МХЛ на сезон 2017/2018 (PDF-файл)

Молодёжная хоккейная лига
2017 год в хоккее
2018 год в хоккее